Сараце́я () — село в Рыбницком районе непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Вместе с селом Ержово входит в состав Ержовского сельсовета.

История 
Первое упоминание конец XVIII века. Получило своё название от молдавского слова «Сарасия» — бедный, так как жители его были очень бедны.

Население

Примечания 

Населённые пункты Приднестровской Молдавской Республики
Рыбницкий район